

Musica 
 Rookie/Stay Gold – singolo dei Flow del 2005
 Rookie – EP delle Red Velvet del 2014
 Rookie – singolo degli Aqua del 2018

Sport 
 Rookie – esordiente, giocatore al primo anno

Pagine correlate 
 The Rookie
 Rookies